Ситников, Ситніков () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Ситников Анатолій Андрійович (1940—1986) — заступник головного інженера з експлуатації 1-ї черги Чорнобильської АЕС на момент Чорнобильскої катастрофи, ліквідатор аварії на ЧАЕСю
 Ситников Антон Олександрович — український футболіст, воротар клубу «Гірник-спорт» з Горішніх Плавнів.
 Ситніков Вадим Юрійович (1970—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ситников Василь Якович — американський художник, росіянин за походженням.
 Ситников Віталій Сергійович ( 1981) — російський хокеїст.
 Ситников Денис Васильович — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».
 Ситников Іван Микитович (1910—1972)  — Герой Соціалістичної Праці. 
 Ситников Микола Васильович (1910—1993) — російський театральний художник.
 Ситников Олексій Петрович (* 1962) — російський політтехнолог, професор.

Російські прізвища